

Geografia 
India
 Divisione del Kumaon –  divisione dello stato federato indiano di Uttarakhand
 Kumaon – antico stato del subcontinente indiano
Iran
 Kūmāon – villaggio della provincia di Esfahan

Guerra 
 Reggimento Kumaon – reggimento dell'India
 HMIS Kumaon (J164) – dragamine della Royal Navy

Istruzione 
India
 Kumaon Engineering College – nome originario del Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology, università dell'Uttarakhand
 Kumaun University – università dell'Uttarakhand